Francesco Moraglia (1953) – arcivescovo cattolico italiano e attuale Patriarca di Venezia
 Giacomo Moraglia (1791-1860) – architetto italiano

Pagine correlate 
 Mori